Palache ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Palache (1869–1954), US-amerikanischer Mineraloge und Kristallograph
 Juda Lion Palache (1886–1944), niederländischer Hochschullehrer für semitische Sprachen